Brusturi kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Brusturi (Bihor)
 Brusturi (Neamț)